Парковий (мікрорайон в Пермі)
 Конгресно-виставковий центр «Парковий»
Мости в Києві:
 Парковий міст
 Парковий міст через Дніпро (Київ)